Dixie Flyer steht für:

 Dixie Flyer, Automarke der Dixie Motor Car Company
 Dixie Flyer (Zug), Fernreisezug von Chicago nach Florida